Altha (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
Altha (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de slakrupsvlinders (Limacodidae)